Трум — топоним:
 Трум — река в Шотландии;
 Трум — водопад на одноимённой реке в Шотландии;
 Трум — озеро в России;
 Трум — населённый пункт в Нигерии.